Korea Sevens 2017 – druga edycja wchodzącego w skład mistrzostw Azji turnieju Korea Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 23–24 września 2017 roku na Namdong Asiad Rugby Field w Inczon będąc drugim turniejem sezonu 2017.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Namdong Asiad Rugby Field zawody były drugim turniejem sezonu 2017 i wzięło w nich udział osiem reprezentacji. W pierwszym dniu drużyny rywalizowały w ramach dwóch czterozespołowych grup systemem kołowym o rozstawienie przed zaplanowaną na drugi dzień trzyrundową fazą pucharową. W turnieju triumfowali reprezentanci Korei Południowej. Jedenaście przyłożeń zdobył w zawodach Siosifa Lisala, co dało mu też pozycję lidera w klasyfikacji punktowej.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Plate

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Mistrzostwa Azji w Rugby 7 Mężczyzn 2017
Korea Sevens
2017 w Korei Południowej